Toponímia:
 Cane  o Kanai, antiga ciutat d'Etòlia
 Cane  o Qani, antiga ciutat d'Aràbia del sud, al costat de la moderna Bir Ali
 Biografies:
 Quint Gel·li Cane, cavaller romà
 Juli Cane, filòsof estoic romà
 Pietro Cane de Panova o Joan XIV (Pavia, ? – Roma, 984), Papa de l'Església Catòlica del 983 al 984 
 Facino Cane, dirigent dels camperols del Piemont del segle XIV